Brace (orthopedie)
 Scoliosebrace
 Brace (zanger)